Las lenguas trans-Fly son propuesta de clasificación desechada, actualmente reclasificada en dos grupos diferentes:
 Lenguas trans-Fly orientales
 Lenguas trans-Fly-Bulaka